Taquara - gramínea semelhante ao bambu nativa da América do Sul

Localidades
 Taquara (Rio Grande do Sul) - município do estado do Rio Grande do Sul
 Taquara (Rio de Janeiro) - bairro do município do Rio de Janeiro
 Taquara (Pitimbu) - Localidade colonial no litoral sul da Paraíba
 Taquara (Duque de Caxias) - bairro de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro

Topônimos relacionados
Morro da Taquara - situado no Rio de Janeiro
Serra da Taquara - situada no Paraná 
Ponta da Taquara - situada no litoral Atlântico sul de Santa Catarina
Rio Taquara - rio do Rio Grande do Sul
Taquaras - distrito do município de Rancho Queimado, estado de Santa Catarina, Brasil
Taquaras (lagoa) - lagoa do município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, Brasil

Desambiguação